Le tournoi de tennis de Stanford est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2015, classée en catégorie Premier, s'est disputée du 3 au .

Angelique Kerber remporte le simple dames. En finale, elle bat Karolína Plíšková, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Xu Yifan et Zheng Saisai.

Faits marquants 
La tête de série numéro 1 et tenante du titre, Serena Williams a déclaré forfait pour le tournoi.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours 
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Stanford
 Saison 2015 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2015
Stanford
Tennis aux États-Unis en 2015
Sport en Californie en 2015
Sport aux États-Unis en août 2015
Tennis en août 2015